В логике теория — это множество формул некоторого языка.

Как правило, интерес представляют лишь теории, содержащие некоторый минимальный набор формул (аксиом) и замкнутые относительно некоторых правил вывода, специфических для языка.

Термин теория чаще всего употребляется в контексте логики первого порядка, хотя он используется также и для неклассических логик. В контексте модальной логики для аналогичного понятия используются термины модальная логика и нормальная модальная логика (см. статью модальная логика).

Теории логики первого порядка состоят из замкнутых формул.

С точки зрения теории моделей, теория объект чисто семантический, это некий инвариант модели или класс моделей. С другой стороны, аксиоматизация является компактным представленим теории с помощью различных синтаксических механизмов, таких как аксиомы и правила вывода.

Формулы, принадлежащие теории, называются её теоремами.

Полнота 
Теория называется непротиворечивой, если она не совпадает со множеством всех формул.

Теория  называется полной, если для любой формулы  либо , либо .

Каждая модель первого порядка данной сигнатуры  естественным образом порождает полную теорию:

(где  означает язык первого порядка для сигнатуры ).

Разрешимость 

Теория называется разрешимой, если задача определения принадлежности данной формулы к этой теории является алгоритмичечски разрешимой. 

Эквивалентное определение: теория называется разрешимой, если множество Гёделевых номеров формул теории является рекурсивным.

См. также 

 Список теорий первого порядка
 Список нормальных модальных логик
 Теорема Гёделя о неполноте

Логика